Кадочниково — деревня в Свердловской области, входящая в муниципальное образование Артинский городской округ. Расположена в 30 км на западо-северо-запад от административного центра — посёлка городского типа Арти. Является частью Манчажского сельского совета.

Население 
По данным 2010 года, в деревне проживает 119 человек.

Примечания

Ссылки 
 Информация о Свердловской области; объект: Деревня Кадочниково
 
 Об Артинском городском округе

Населённые пункты Артинского городского округа